Кабасуш (Моимента-да-Бейра) — район в Португалии, входит в округ Визеу.
 Кабасуш (Понте-де-Лима) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.